Кубок мира по марафону 2005 года прошёл 13 (мужчины) и 14 августа (женщины) в рамках чемпионата мира по лёгкой атлетике в Хельсинки, столице Финляндии. Участники разыграли командный приз в соревнованиях у мужчин и женщин. Медали в индивидуальном первенстве вручались в рамках чемпионата мира.

В общей сложности на старт в составе команд вышли 67 бегунов из 11 стран мира (36 мужчин и 31 женщина). Каждая страна могла выставить до 5 человек в каждый из двух забегов. Победители определялись по сумме результатов 3 лучших участников.

Марокканец Жауад Гариб успешно защитил титул чемпиона мира в мужском марафоне, а сборная Японии во второй раз подряд выиграла Кубок мира, опередив соперников из Кении на 8 минут. То, что не удалось мужчинам, получилось у кенийских женщин: они принесли своей стране первую командную победу в истории Кубка за одиннадцать розыгрышей.

Расписание 

Время местное (UTC+3)

Командное первенство

Мужчины 

Курсивом выделены участники, чей результат не пошёл в зачёт команды

Женщины 

Курсивом выделены участницы, чей результат не пошёл в зачёт команды

Индивидуальное первенство

Мужчины

Женщины

Ссылки 
 
 

Кубки мира по марафону
Август 2005 года
Спорт в Финляндии в 2005 году
Международные спортивные соревнования в Хельсинки
Международные соревнования по лёгкой атлетике в Финляндии
Чемпионат мира по лёгкой атлетике 2005